Die PDPA Players Championships 2007 waren eine von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtete Veranstaltungsserie im Darts mit 20 Turnieren. Sie bildeten einen Bestandteil der PDC Pro Tour.

Austragungsorte 
Die vierte Saison der Players Championships fand in siebzehn verschiedenen Städten statt. Erstmals gespielt wurde dabei in Deutschland, Belgien sowie den Vereinigten Staaten.

Preisgelder 
Bei den Turnieren wurden jeweils Preisgelder in Höhe von £ 19.600 ausgeschüttet.

Turniere 
Die folgenden Turnierbäume zeigen die Ergebnisse der Players Championships jeweils ab dem Viertelfinale. Die Begegnungen wurden im Modus „best of 5 sets“ ausgetragen.

PDPA Players Championship Gibraltar 1 
Datum: 20. Januar 2007
Austragungsort:  Queensway Club, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Gibraltar 2 
Datum: 21. Januar 2007
Austragungsort:  Queensway Club, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Germany 
Datum: 24. März 2007
Austragungsort:  Ramada Hotel, Bad Soden am Taunus
Link:

Antwerp Darts Trophy 
Datum: 15. April 2007
Austragungsort:  Waasland Expohallen, Temse
Link:

Open Holland Masters 
Datum: 29. April 2007
Austragungsort:  Margriet Evenementenhal, Schiedam
Link:

Thialf Darts Trophy 
Datum: 3. Juni 2007
Austragungsort:  Thialf, Heerenveen
Link:

PDPA Players Championship Hayling Island 1 
Datum: 16. Juni 2007
Austragungsort:  Lakeside Coastal Village, Hayling Island
Link:

PDPA Players Championship Hayling Island 2 
Datum: 17. Juni 2007
Austragungsort:  Lakeside Coastal Village, Hayling Island
Link:

PDPA Players Championship Las Vegas 
Datum: 1. Juli 2007
Austragungsort:  Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise
Link:

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 21. Juli 2007
Austragungsort:  Winter Gardens, Blackpool
Link:

Atlanta Players Championship 
Datum: 26. August 2007
Austragungsort:  Atlanta
Link:

Ireland Open Autumn Classic 
Datum: 9. September 2007
Austragungsort:  Royal TF Hotel, Castlebar
Link:

Windy City Open 
Datum: 16. September 2007
Austragungsort:  Holiday Inn Hotel, Chicago
Link:

PDPA Players Championship Wales 
Datum: 22. September 2007
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Ireland 
Datum: 6. Oktober 2007
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Scotland 
Datum: 20. Oktober 2007
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Kirchheim 
Datum: 27. Oktober 2007
Austragungsort:  Seepark, Kirchheim
Link:

Killarney Pro Tour 
Datum: 4. November 2007
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 10. November 2007
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 11. November 2007
Austragungsort:  Golden Tulip Hotel, Lisse
Link:

Neundarter bei den Players Championships 
Zum einzigen Mal in der Geschichte der Players Championships wurde kein Nine dart finish erzielt.

Weblinks 
 Players Championships 2007 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 22. Juli 2020.

Einzelnachweise 

2007
PDC Pro Tour 2007